Nordenstam kan som auktorsförkortning betyda:

 Bertil Nordenstam
 Åke Nordenstam

Robotskapade auktorsförkortningar